Министерство регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) — бывший федеральный орган исполнительной власти России, осуществлявший функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, федеративных и национальных отношений, разграничения полномочий по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, местного самоуправления, осуществления приграничного сотрудничества, развития районов Крайнего Севера и Арктики, защиты прав национальных меньшинств, исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов и этнических общностей.

Штатная численность центрального аппарата на 2012 год 639 работников.

История 
Образовано Указом Президента РФ № 1168 от 13 сентября 2004 г.

8 сентября 2014 года упразднено указом президента РФ В. В. Путина.

Основные функции Минрегиона — выработка и реализация политики и нормативно-правового регулирования:
 в сфере социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, районов Крайнего Севера и Арктики, осуществления приграничного и межрегионального сотрудничества, территориального планирования, разработки и реализации комплексных проектов социально-экономического развития федеральных округов;
 в сфере оказания государственной поддержки субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;
 в сфере градостроительного зонирования;
 в сфере защиты прав национальных меньшинств и коренных малочисленных народов Российской Федерации, реализации этнокультурных потребностей граждан, принадлежащих к различным этническим общностям, а также по обеспечению эффективного использования субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями средств государственной поддержки, предусмотренных на этнокультурное развитие народов Российской Федерации;
 в сфере территориального устройства Российской Федерации, разграничения полномочий по предметам совместного ведения между федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления.

При упразднении полномочия Минрегиона в сфере национальной политики переданы Минкультуры РФ, в сфере социально-экономического развития регионов (включая работу с районами Арктики и Крайнего Севера) — Минэкономразвития России, по государственной политике в сфере территориального устройства РФ — Минюсту России.

Министры регионального развития РФ 
 Владимир Анатольевич Яковлев (13 сентября 2004 — 24 сентября 2007)
 Дмитрий Николаевич Козак (24 сентября 2007 — 14 октября 2008)
 Виктор Фёдорович Басаргин (14 октября 2008 — 28 апреля 2012)
 Владимир Александрович Токарев (и. о. 28 апреля 2012 — 21 мая 2012)
 Олег Маркович Говорун (21 мая 2012 — 17 октября 2012)
 Игорь Николаевич Слюняев (17 октября 2012 года — 8 сентября 2014)

Центральный аппарат

Актуальная структура 
 Департамент управления делами
 Департамент правового обеспечения
 Департамент делопроизводства и организационной работы
 Департамент внебюджетных инвестиционных проектов
 Департамент финансирования государственных программ и бухгалтерского учета
 Департамент стратегического развития и государственной политики в сфере территориального планирования
 Департамент контроля за реализацией государственных программ и переданных полномочий
 Департамент международных связей, развития межрегионального и приграничного сотрудничества
 Департамент инвестиционных проектов, целевых и специальных программ развития субъектов Российской Федерации
 Департамент государственной политики в сфере межнациональных отношений
 Департамент развития, комплексной оценки деятельности субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
 Межрегиональные управления Министерства регионального развития Российской Федерации по федеральным округам

Структура до 2014 года 
 Департамент управления делами
 Департамент организационной работы и контроля
 Департамент стратегического планирования и государственной политики и сфере территориального планирования
 Департамент государственной политики в сфере межнациональных отношений
 Департамент инвестиционных проектов, целевых и специальных программ развития субъектов Российской Федерации
 Департамент развития, комплексной оценки деятельности субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
 Департамент финансирования государственных программ и бухгалтерского учёта
 Департамент координации государственных отраслевых программ
 Департамент координации подготовки к Олимпийским играм
 Департамент государственной политики в сфере строительства и архитектуры
 Департамент жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства
 Департамент информационных ресурсов и информатизации
 Департамент правового обеспечения
 Межрегиональное управление по Северо-Кавказскому федеральному округу
 Межрегиональное управление по Южному федеральному округу
 Межрегиональное управление по Приволжскому федеральному округу
 Межрегиональное управление по Северо-Западному федеральному округу
 Межрегиональное управление по Центральному федеральному округу

См. также 
 Министерство региональной политики Российской Федерации (1998—1999)
 Министерство Российской Федерации по делам федерации и национальностей (1999—2000)
 Министерство по делам федерации, национальной и миграционной политики Российской Федерации (2000—2001)

Примечания

Ссылки 
 

регионального